Il doppio  dello  Serbia Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
František Čermák e Filip Polášek erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno sconfitto in finale Martin Emmrich e Andreas Siljeström per 4-6, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinale)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni) 
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2012
ATP World Tour 2012